Alker je priimek več oseb:
 Johann Alker von Ollenburg, avstro-ogrski general
 Hayward Alker, ameriški profesor mednarodnih odnosov